Egge est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ana Egge (née en 1976), musicienne et compositrice canadienne
 (1918-2007), officier et militant norvégien
 (1950-1997), acteur et directeur de théâtre norvégienne
Klaus Egge (1906-1979), compositeur et critique musical norvégien
 (1869-1959), auteur et journaliste norvégien
 (1910-1978), homme politique norvégienne

Toponyme

, chaîne de colline forestière en Basse-Saxe
, colline de la chaîne des Wiehengebirge

, village du comté de Buskerud
, ancienne ville du comté de Nord-Trøndelag
, village du comté d'Oppland
, village du comté de Sogn og Fjordane
, paroisse du comté de Trøndelag

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme